Сельское поселение Хатанга — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Таймырском районе Красноярского края.

В рамках административно-территориального устройства соответствует территориальной единице село Хатанга (с подчинёнными ему населёнными пунктами) в составе административно-территориальной единицы с особым статусом Таймырский Долгано-Ненецкий район.

Административный центр — село Хатанга.

История 
До 2006 года территория, подчинённая селу Хатанга, составляла Хатангский район.

В рамках муниципального устройства Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа в 2004 году он составил муниципальное образование со статусом сельского поселения. После упразднения ТДНАО, муниципальное образование сельское поселение Хатанга сохранило свой статус, но уже в составе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Население 

Численность представителей коренных малочисленных народов на территории сельского поселения составляет порядка 76% от общей численности населения по сельскому поселению Хатанга или 4001 человека (01.01.2016), в том числе:

• долганы – 3884 чел.

• нганасаны – 84 чел.

• ненцы – 16 чел.

• эвенки – 7 чел.

• прочие – 10 чел.

Из общего числа коренных малочисленных народов 2973 человека, проживают в сельской местности и трудятся, в основном на сельхозпредприятиях или в национальных общинах.

Населённые пункты 

В состав сельского поселения входят 10 населённых пунктов:

Северный «куст» (к северу от Хатанги) и «южный» (к югу от Хатанги) куст. Посёлки заселены преимущественно долганами. Проживают также нганасаны (поселок Новая).

Местное самоуправление 
Дата избрания: 12.10.2008. Срок полномочий: 5 лет

 Глава сельского поселения
 Зверев Сергей Викторович — 2008—2013 гг.
 Кулешов Александр Валерьевич — 2013—2019 гг. (переизбран в 2016 году)
 Доронин Андрей Сергеевич - с 2023 г.

Примечания 

Муниципальные образования Таймырского Долгано-Ненецкого района
Сельские поселения Красноярского края